Waldemar Starosta (biskup) – Biskup Kościoła Nowapostolskiego w Polsce
 Waldemar Starosta (polityk) – poseł Samoobrony RP